

Топонім

Кривець — село, Підляське воєводство, Гайнівський повіт

Села:
 Кривець — Івано-Франківська область, Івано-Франківський район
 Кривець — Київська область, Білоцерківський район
 Кривець — Черкаська область, Уманський район

Прізвище 

 Кривець Олександр Єлісейович — партизан, Герой Радянського Союзу.
 Кривець Сергій В'ячеславович — білоруський футболіст.